Старовойтенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Старовойтенко, Иван Павлович (ум. 1989) — советский ученый, экономист, профессор.
 Старовойтенко, Нина Владимировна (1946—2006) — советская и латвийская актриса театра и кино.